Wietrzychowice ist der Name folgender Orte in Polen:

 Wietrzychowice (Powiat Tarnowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Tarnowski in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Wietrzychowice (Izbica Kujawska) (dt. 1939–1943 Deutschwalde; 1943–1945 Deutschenwalde), Dorf im Powiat Włocławski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Izbica Kujawska